Stati Uniti d'America
 Vining – città della Contea di Tama, Iowa
 Vining – città della Contea di Washington, Kansas
 Vining – città della Contea di Otter Tail, Minnesota